В этой статье представлены результаты матчей плей-офф чемпионата Европы по баскетболу 2007. Матчи прошли с 13 по 16 сентября 2007 года во Дворце спорта Мадрида в Мадриде, Испания.

В плей-офф участвовали 8 команд: четыре лучшие команды из каждой группы второго раунда. Команды играли по олимпийской системе: победитель пары выходил в следующий раунд, проигравший покидает турнир.

Участники

Сетка

Классификация за 5—8 места

Четвертьфиналы

Россия — Франция

Испания — Германия

Литва — Хорватия

Словения — Греция

Классификация за 5—8 места

Франция — Хорватия

Германия — Словения

Полуфиналы

Испания — Греция

Россия — Литва

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
Официальный сайт Евробаскета 2007

Плей-офф